Tempe pode ser:
Tempe - cidade do estado do Arizona, Estados Unidos
Vale do Tempe - Grécia grega.

Desambiguação